Le mot Aptera peut désigner :
 Aptera une cité de Crète aujourd'hui en ruines.
 Aptera un modèle automobile développé par la société nord-américaine Aptera Motors.